Cooks Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen

in Australien:
 Cooks Mountain (Australien), in New South Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Cooks Mountain (Kalifornien)	
 Cooks Mountain (Massachusetts)	
 Cooks Mountain (New York)	
 Cooks Mountain (Oregon)	
 Cooks Mountain (Pend Oreille County, Washington, 1017 m)	
 Cooks Mountain (Pend Oreille County, Washington, 1320 m)	

Siehe auch:
 Cook Mountain